Szilágyi András (1904–1984) romániai magyar orvos és író
Szilágyi András (?–2019) pszichiáter főorvos
Szilágyi András (1949) üvegművész, festőművész
Szilágyi András (1954) forgatókönyvíró, rendező, szerkesztő, pl. a Szeszélyes évszakok, közel 200 részes szórakoztató televíziós műsorsorozat szerkesztője
Szilágyi András (1954) filozófus, művészeti író, költő
Szilágyi András (1954–2019) szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár

Szilágyi András (?) művészettörténész

Jegyzetek